Vandersmissen ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Vandersmissen (* 1957), belgischer Fußballspieler
 Veronique Vandersmissen (* 1967), kanadische Marathonläuferin

Siehe auch:
 Van der Smissen